Носитель меры
 Носитель функции